William Channing ist der Name folgender Personen:

* William Ellery Channing (1780–1842), US-amerikanischer Geistlicher und Dichter
 William Francis Channing (1820–1901), US-amerikanischer Arzt und Erfinder